Ла Махада има више значења:

 Ла Махада, Доминго Веласкез (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Махада, Хосе де Хесус Венегас Фуантос (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Махада (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Махада (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Махада (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Махада (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Махада (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Махада (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Махада (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Махада, Лас Ломитас (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Махада (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Махада (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Махада (Авалулко де Меркадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Махада (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Махада (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Махада (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Махада (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Махада (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Махада (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Махада (Тотатиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Махада (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Махада, Ла Махадита (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Махада, Лос Куириндалес (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Махада (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Махада (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Махада, Ла Палма (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Махада (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Махада (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Махада (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Махада (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Махада (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Махада (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Махада (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Махада, Иларио Родригез Мартинез (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Махада (Ванегас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Махада (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Махада (Моктезума), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Махада (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Махада, Енедино Пинеда Барера (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Махада (Агва Дулсе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Махада (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Махада (Тепечитлан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Махада (Тепетонго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Махада (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику